Rogers Cup 2012 (kobiety)
 Rogers Cup 2012 (mężczyźni)